Allgöwer ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Allgöwer (* 1962), deutscher Ingenieur und Wissenschaftler
 Karl Allgöwer (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Ralf Allgöwer (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Martin Allgöwer (1917–2007), Schweizer Chirurg
 Walter Allgöwer (1912–1980), Schweizer Politiker
 Werner Allgöwer (1879–1966), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Allgöwer-Naht in der Chirurgie